Анто́н Андре́евич Те́рехов () — российский футболист, полузащитник клуба «Шинник».

Клубная карьера 
Первые шаги начал в футбольной школе «Тимирязевец». Далее выступал за Академию Рината Дасаева (ДФА) под руководством Александра Александровича Селиванова. Позднее Терехов присоединился к московскому «Динамо», выступал за дубль. Дебют в Премьер-лиге состоялся 17 апреля 2016 года в матче против «Крыльев Советов». Терехов вышел на поле в стартовом составе и на 61-й минуте был заменён.

Играл в «Крыльях Советов» и «Тамбове» на правах аренды. Первую половину сезона-2021/22 Терехов провёл за «Динамо-2».

В феврале 2022 года перешёл в «Нефтехимик» на правах свободного агента.

13 февраля 2023 года перешёл в футбольный клуб «Шинник».

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные России с 2012 года и провёл за них в общей сумме 29 встреч. Был признан лучшим бомбардиром Мемориала Гранаткина 2016, забив 7 голов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Динамо» 
 Профиль на сайте РФС 

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Шинник»